Лампасас има више значења:
 Округ Лампасас (Тексас)
 Лампасас (Тексас)